Drnek může být:

 Drnek – obec v okrese Kladno
 Drnek (Chorvatsko) – vesnice v Chorvatsku, součást opčiny Orle

příjmení
 Jan Drnek (* 1960) – český spisovatel, vychovatel mládeže, konzervativní politik, monarchista a plzeňský patriot
 Věra Drnková-Zářecká (* 1922) – česká textilní výtvarnice

Související články 
 drmek, rod rostlin